Palleret és un camp de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat al nord-est de la vila, al nord de la carretera LV-9124 abans que aquesta arribi al punt quilomètric 1, al nord-est del Tros Gran de Roca i al nord de Serretes, a la dreta del barranc de Fonteté.

Palleret